Pasquini est un patronyme porté notamment par :
 Ercole Pasquini ( – entre 1608 et 1619), compositeur et organiste italien ;
 Bernardo Pasquini (1637-1710), compositeur, claveciniste et organiste italien ;
 Mino Pasquini (1910-1981), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Bruno Pasquini (1914-1995), coureur cycliste italien ;
 Roger Pasquini (1917-2003), footballeur français ;
 Pierre Pasquini (1921-2006), homme politique français ;
 Angelo Pasquini (né en 1948), journaliste, scénariste et réalisateur italien ;
 Alice Pasquini  (née en 1980),  artiste de rue, scénographe et illustratrice italienne ;
 Francesca Pasquini (1981-), femme politique française.